Obe (voornaam), een voornaam 
 Obe Postma (1868-1963), Fries dichter.
 Obe (gebouw), podium voor literatuur, kunst en taal in Leeuwarden.
 Ebenezer Obe, Nigeriaans musicus.
 Obe (district), een district in de Afghaanse provincie Herat.
 Obe (stad), de hoofdstad van dat district.
 Okeechobee County Airport, de IATA-luchthavencode van het vliegveld van Okeechobee in de Amerikaanse staat Florida.
 Obe (palmboom), een oliepalm die o.a. in Suriname voorkomt.

Afkortingen 
 Onderwijsbelastingseenheid, parameter gebruikt in het Vlaams hoger onderwijs voor het bepalen van de financiering.
 Order of the British Empire, de koninklijke Orde van het Britse Rijk, ingesteld in 1917.
 Overcome By Events, of Overtaken By Events, Amerikaans militair jargon voor situaties waarin de verwachting wordt ingehaald door de gebeurtenissen.
 out-of-body experience, een paranormale uittreding waarbij de geest tijdelijk het lichaam verlaat.

Zie ook 
 Obe Postmapriis, een Friese literaire prijs